Мона Бартель була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Кірстен Фліпкенс.

Анастасія Павлюченкова виграла титул, у фіналі перемігши Сара Еррані з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М Еракович
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0r
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д Гантухова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= І Мейсбургер
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А-Л Фрідзам
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М Бартель
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= К Фліпкенс
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= К Закопалова
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= К Гарсія
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Павлюченкова
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф Ск'явоне
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ю Ларссон
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Шарапова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д Гантухова
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= І Мейсбургер
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= К Фліпкенс
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А Кербер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К Закопалова
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А Павлюченкова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=7
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Шарапова
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= К Фліпкенс
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= А Кербер
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=63
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А Павлюченкова
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М Шарапова
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А Павлюченкова
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Барбора Заглавова-Стрицова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Open GDF Suez, одиночний розряд
2014